Jméno Lucius nosili tři papežové římskokatolické církve. Jméno pochází z latinského slova lux, lucis, které znamená světlo. Odvozené jméno Lucius se překládá jako: jasný, světlý, zářící.

papežové
 sv. Lucius I. – pontifik v letech 253–254
 Lucius II. – pontifik v letech 1144–1145
 Lucius III. – pontifik v letech 1181–1185

další osoby jménem
 Lucius

Papežové podle jména